Carboni ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Carboni (* 1965), italienischer Fußballspieler
 Edvige Carboni (1880–1952), italienische römisch-katholische Selige und Mystikerin
 Enrico Carboni Boy (1851–1925), italienischer Rechtsanwalt und Politiker
 Erberto Carboni (1899–1984), italienischer Gebrauchsgrafiker, Architekt, Illustrator, Bühnenbildner und Maler
 Ezequiel Alejo Carboni (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Giacomo Carboni (1889–1973), italienischer General
 Giovanni Carboni (* 1995), italienischer Radrennfahrer

 Luca Carboni (* 1962), italienischer Liedermacher

 Romolo Carboni (1911–1999), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Tarcisio Carboni (1923–1995), italienischer Geistlicher und Bischof von Macerata